Firehouse bezeichnet:

 Firehouse... wie die Feuerwehr, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1986
 den Originaltitel des Katastrophenfilms Die Retter: Feuerhölle in Manhattan aus dem Jahr 1996
 Firehouse 12 Records, ein unabhängiges US-amerikanisches Jazzlabel
 FireHouse (Band), eine 1989 gegründete Hard-Rock-Band
 FireHouse (Album), ein Album von FireHouse (1990)